Телеграфная дорога — Донецкая рок-группа из республики ДНР (Донецкая народная республика) . Образована в 1993 году. Участвовала в финале фестивалей «Червона Рута» и «Жемчужина сезона», а также в фестивалях «МЕЛОРАМА», «Независимой Музыке — Независимая Пресса», «Шахтёрские зори» (Шахтёрск), «Живи и помни», «STUDENT PARTY», «NO PROBLEM» (Одесса), «Таврийские игры», «Зелёная миля» — 2001, «Золотой скиф», «Пикейные жилеты» — 1999 (Одесса), «Рок славянской души» (Бердянск). На фестивале «Жемчужина сезона» заняла третье место и получила приз зрительских симпатий.

Вместе с группами «НДС» и «Жандармы» «Телеграфная дорога» организовала «РОК-Посольство», где была создана материальная база для концертных выступлений местных рок-групп, которые проходили еженедельно в течение двух лет в Донецком кинотеатре «Красная Шапочка». Также «РОК-Посольство» создало студию звукозаписи «НДС», а позже студию «FAT-rekords» на которой записывались многие местные рок-группы.

Песни «Желтая вода», «Москва» и «Героическая» вошли в антологию «Recommended Records 11-20. Special Radio Media Project. Limited Edition» составленную интернет-радио.
С 2004 по 2006 год группа играла в клубах города Москвы: Р-Клуб, Матрица, Табула Раса.

Вокалист группы «Телеграфная дорога», также активно организовал формацию «Рок Анплагет» Rock-Unplugged. Проект продержался около 2 лет. Формация «Рок Анплагет» Rock-Unplugged вплеснула на московский рынок клубного движения волну Рок Акустической музыки.

В 2006 году группа «Телеграфная дорога» презентовала альбом «3 весны», после его выхода музыканты создали два параллельных проекта, правда не в равной степени, чем породили массу слухов о распаде группы «Телеграфная дорога».

Первый проект «ЮZ-band» начат в 2004 году в г. Москва, основной состав к этому моменту поменялся полностью, кроме вокалиста, но принцип и идея остались прежними, чисто акустика, но потом снова стиль сменился. На первый момент группа использовала музыку «Телеграфной дороги» как основу, но в несколько изменённой форме, постепенно уходя от традиционного рока в более фолковую форму, с примесью сербских ноток, своего рода смесь востока и запада, что-то от Бреговича, эзотерику.
Впоследствии, кругозор, как обещают музыканты, расширится до бесконечности.

На момент 2022 года, их музыка очень изменилась, они играют мелодичный рок, от акустики они давным давно отошли, прошло более 10 лет. 

Состав группы «ЮZ- band» на 2012 год такой:

Подвысоцкий Александр (он же Merry) — вокал, гитара

Хреников Игорь - контрабас

Демузенко Александр (он же Demuz) — саксофон, звукорежиссёр

Коврига Даниил — бас гитара

Юлия Подвысоцкая  — администратор

В связи с событиями в Донбассе в 2014 году состав группы обновился и на 2017 год :

Их группа в vk:

https://vk.com/yuz_band

Юлия Подвысоцкая (ЮльZa)  — администратор, ( тел. VIBER +380506378139 ) 

https://vk.com/kroshka55

Подвысоцкий Александр (он же Merry) — вокал, гитара

https://vk.com/id21069769

Демузенко Александр (он же Demuz) — саксофон, звукорежиссёр

Трюхин Александр — гитара

https://vk.com/sashock_m5

Гризоглазов Илья — ударные

https://vk.com/crashhort

Моисеев Андрей — бас-гитара

https://vk.com/id29824495

Состав 
 Александр Подвысоцкий — вокал, гитара, перкуссия, губные гармошки

 Сергей Коновалов — гитара
 Александр Дубинский — бас-гитара
 Татьяна Коновалова — гитара, клавишные
 Дмитрий Щербинин — ударные, перкуссия
 Ашурков Алексей — звукорежиссёр

Дискография 
 1994 — «Дикий Кот»
 1995 — «Вальс Топора»
 1996 — «Ждать Себя»
 1997 — Live «9 Марта»
 1998 — «Убийца» — издан «MOON Records»
 2003 — «Веди себя тише» издан «АСТРА» (Киев)
 2006 — «Три весны»

Примечания

Ссылки 
 
 

Рок-группы Украины
Музыка в Донецке
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы по алфавиту